Garvie est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1910-1944), joueur australien de football australien
 (1892-1915), joueur écossais de football australien
Elizabeth Garvie (né en 1957), actrice anglaise
 (1933-2011), homme politique canadien au Nouveau-Brunswick
 (1859-1944), artiste portraitiste anglais
 (né en 1963), homme d'affaires de l'industrie du film anglais
 (1837-1872), homme politique canadien en Nouvelle-Écosse

Toponyme

Île Garvie (An Garbh-eilean), île à l'est du cap Wrath

Voir aussi